Leda kan have flere betydninger:

 Leda (mytologi) - en skikkelse i den græske mytologi
 Leda og Svanen - en skulptur, der forestiller Leda blive forført af Zeus forklædt som svane

Astronomi 
 Leda (måne) - en måne i kredsløb om planeten Jupiter
 38 Leda - en astereoide

Geografi 
 Leda (flod), en biflod til Ems i Tyskland
 Leda, Western Australia, a forstad til Perth i Western Australia
 Leda, Burkina Faso - en by i Burkina Faso
 Leda Ridge - en bjergkam i Antarktis

Computere 
 LEDA, the Library of Efficient Data types and Algorithms
 Leda (programmeringssprog), et programmeringssprog

Skibe 
 HMS Leda, navnet på seks skibe i Royal Navy
 TS Leda, en færge på Nordsøen